Tertia (lat. für ‚die Dritte‘) steht für:
 eine Bezeichnung für Stufen im Bildungswesen, siehe Jahrgangsstufe
 Tertia (Schriftmaß), eine typographische Maßeinheit
Tertia, deutsche Unternehmensgruppe

Siehe auch:
 Terz
 Tertie
 Tertiat